VI Чемпионат Мира по легкой атлетике в помещении проводился в Берси в Париже, Франция с 7 марта по 9 марта, 1997. Это был первый Чемпионат по Легкой Атлетике, на котором представили женский прыжок с шестом. В соревновании принимало участие 712 спортсменов из 118 стран.

Результаты

Мужчины 
1993 | 1995 | 1997 | 1999 |2001|

Женщины 
1993 | 1995 | 1997 |1999 |2001|

Таблица медалей

Ссылки 
 Страница Чемпионата на официальном сервере ИААФ

1997